UMAC est un acronyme, qui signifie :
 Unité mobile d’assistance circulatoire, en médecine ;
 Unlicensed Mobile Access Consortium, un consortium d'entreprises ayant développé Unlicensed Mobile Access (ou UMA) ;
 UMAC, une fonction (un algorithme) de hachage universel, en cryptographie ;
 Unione Mondiale degli Autori Cinematografici (Union mondiale des auteurs de cinéma), une association italienne, née en 1993, de la fusion de l' AACI (Associazione Autori Cinematografici Italiani – Association des auteurs de cinéma italiens –) et de l'ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici – Association nationale des auteurs de cinéma –).